Сельское поселение Харовское — сельское поселение в составе Харовского района Вологодской области.

Административный центр — город Харовск.

География 
Расположено в центре района. Граничит:
 на северо-западе с сельским поселением Кубенское,
 на севере с сельским поселением Разинское,
 на востоке с сельскими поселениями Ильинское, Михайловское, Семигороднее,
 на юге с Нестеровским сельским поселением Сокольского района и Высоковским сельским поселением Усть-Кубинского района.
В центре территории расположено городское поселение Харовск.

По территории протекают реки Кубена, Пухманга, Сить, Чёрная, Крутой.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку, в Харовский сельсовет входили 82 населённых пункта.

24 августа 2001 года был зарегистрирован новый населённый пункт — деревня Тетериха.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Харовский сельсовет.

Законом Вологодской области от 28 апреля 2015 года № 3634-ОЗ, сельские поселения Михайловское и Харовское преобразованы, путём объединения, в сельское поселение Харовское с административным центром в городе Харовске.

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
В 2020 году упразднена деревня Саматово.

Примечания 

Муниципальные образования Харовского района
Сельские поселения Вологодской области